Erik Pontoppidan, teòleg i zoòleg danès
 Henrik Pontoppidan, novel·lista danès